Дми́трий Крыло́в:
 Крылов, Дмитрий Анатольевич (1963—2014) — российский автогонщик, неоднократный чемпион России по авторалли.
 Крылов, Дмитрий Викторович (1936—1989) — советский хоккеист, хоккейный судья.
 Крылов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1946) — журналист и телеведущий, режиссёр, актёр.
 Крылов, Дмитрий Михайлович (1906—1968) — советский учёный-медик.
 Крылов, Дмитрий Осипович (1873—1950) — доктор медицинских наук, профессор
 Крылов, Дмитрий Сергеевич (1791 — не ранее 1848) — русский государственный деятель, губернатор.